Uchida Ryōhei ist der Name folgender Personen:

* Uchida Ryōhei (Nationalist) (1874–1937), japanischer politischer Aktivist
 Uchida Ryōhei (Schauspieler) (1924–1984), japanischer Schauspieler